

Géographie 

 Pruno, commune française de la Haute-Corse.
 Pruno, hameau italien des trois communes de Valle dell'Angelo, Laurino et Piaggine, en Campanie.
 Pruno, hameau italien de la commune de Stazzema, en Toscane.

Voir aussi 

 
 Pruneau, fruit sec provenant de prunes séchées, pour être conservées.
 Prunus, genre de 200 espèces d'arbres et arbustes de la famille des Rosacées.